Behrsing ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Behrsing (1873–1929), deutschbaltischer Übersetzer estnischer Literatur, Literaturwissenschaftler und Autor
 Hartmut Behrsing  (* 1941), deutscher Posaunist und Pianist 
 Siegfried Behrsing (1903–1994), deutschbaltischer Sinologe und Übersetzer